Dromedary kan syfta på följande platser:

Australien 

 Dromedary (ort), Tasmanien, Brighton,

Se även 
 Mount Dromedary

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar